Soukhoroukov/Sukhorukov (, masculin) et Soukhoroukova/Sukhorukova (, féminin) sont des noms de famille d'origine russe. Ils dérivent de  (littéralement « main atrophiée »). Ils peuvent faire référence à :
 Aleksandr Sukhorukov, nageur russe,
 , physicien soviético-russe,
 , musicien russe,
 , militaire soviétique,
 , olympien ukrainien,
 , écrivain ukrainien,
 Viktor Sukhorukov, acteur russe.